Нгарка-Хаслёта (устар. Арка-Хаслёта) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО. Устье реки находится в 39 км по правому берегу реки Вэнгаяха. Длина реки составляет 66 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300056308.

Примечания 

Притоки Вэнгаяхи
Реки Пуровского района